Csehország
 Drásov, település a Brno-vidéki járásban
 Drásov, település a Příbrami járásban
 Románia
 Drassó (románul Drașov), település Fehér megyében